Slovo Matter  má více významů:

Lidé
 Alex Matter (* kolem 1940) – švýcarský imunolog a onkolog 
 Frank Matter (narozený 1964) – švýcarský filmový režisér a producent
 Franz Matter (1931–1999) – švýcarský herec a režisér
 Hans Matter (narozený 1944) – švýcarský politik (CSP)
 Heinrich Matter (1428-1508) – starosta Bernu
 Herbert Matter (1907 – 1984) – ve Švýcarsku narozený americký fotograf a grafický designér
 Joy Matter (narozený 1935) – švýcarský politik (GPS)
 Karl Matter (1874-1957) – švýcarský učitel
 Mani Matter (1936-1972) – švýcarský písničkář a právník
 Max Matter (narozený 1945) – švýcarský sociální antropolog a folklorista
 Meret Matter (narozený 1965) – švýcarský divadelní režisér
 Michel Matter (narozený 1964) – švýcarský politik (GLP)
 Niall Matter (narozený 1980) – kanadský herec
 Sibylle Matter (* 1973) – švýcarský triatlonista

Věda
 Matter (magazín) – online magazín zaměřený na vědu
 Matter (žurnal) – peer review magazín

Hudba
 Fecal Matter –  americká punková skupina 
 A Legal Matter – píseň od The Who (1965)
 A Simple Matter of Conviction – album Billa Evanse (1966)
 The Cover Doesn't Matter – třetí studiové album Richarda Lloyda (2001)
 Matters (album) – album americké skupiny Pulley (2004)
 A Matter of Life and Death – album skupiny Iron Maiden (2006)
 Matter (album) – synthpop album od umělce St. Lucia (2016)

Ostatní
 Matter (standard) – standard pro konektivitu domácí automatizace
 Dark Matter (seriál) –  kanadský sci-fi televizní seriál od Josepha Mallozziho a Paula Mullieho